In 1962/63 werd het veertiende en laatste kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West, Oberliga Süd en Oberliga Südwest.

Na dit seizoen werd de Bundesliga ingevoerd als hoogste klasse voor Duitsland. De Oberliga's en de II. Division werden afgevoerd. Een aantal clubs uit de II. Division plaatsten zich samen met de clubs uit de Oberliga die zich niet voor de Bundesliga plaatsten voor de nieuwe Regionalliga.

Eindstand West

Eindstand Süd

Eindstand Südwest

Duits competitievoetbal 1962/63
II. Division (voetbal Duitsland)